David Lindsay kan syfta på bland andra:

* David Lyndsay (omkring 1490–1555), skotsk poet
 David Lindsay (1856–1922), australisk upptäcktsresande
 David Lindsay (1876–1945), engelsk författare
 David Lindsay, 1:e earl av Crawford (omkring 1360–1407), skotsk adelsman
 David Lindsay, 3:e earl av Crawford (död 1446), skotsk adelsman
 David Lindsay, 8:e earl av Crawford (död 1542), skotsk adelsman
 David Lindsay, 9:e earl av Crawford (död 1558), skotsk adelsman
 David Lindsay, 10:e earl av Crawford (död 1574), skotsk adelsman
 David Lindsay, 11:e earl av Crawford (omkring 1547–1607), skotsk adelsman
 David Lindsay, 12:e earl av Crawford (1577–1620), skotsk adelsman
 David Lindsay, 27:e earl av Crawford (1871–1940), brittisk konservativ politiker
 David Lindsay, 28:e earl av Crawford (1900–1975), skotsk adelsman
 David Lindsay, 1:e hertig av Montrose (1440–1495), skotsk adelsman
 David Lindsay, 2:e lord Lindsay (död 1490), skotsk adelsman
 David Lindsay, 1:e lord Balcarres (1587–1642), skotsk adelsman